Der Qəbələ Futbol Klubu (kurz Qəbələ FK; auch FK Qäbälä, Qäbälä FK oder FK Gabala) ist ein aserbaidschanischer Fußballklub aus Qəbələ. Der Klub spielt in der Premyer Liqası, der höchsten aserbaidschanischen Liga.

Geschichte 
Der Verein wurde 1995 als Göy Göl Xanlar gegründet. Im Jahre 2006 verlagerte er seinen Sitz von Xanlar (heute Göygöl) nach Qəbələ.

Die Mannschaft erreichte in der Saison 2013/14 in der heimischen Liga den dritten Platz und qualifizierte sich dadurch erstmals für die UEFA Europa League. Ebenfalls erreichte man das Finale des nationalen Pokalwettbewerbs, verlor dieses nach Elfmeterschießen gegen Neftçi Baku PFK.

Vereinsänderungen 
 1995 – Göy Göl Xanlar
 2005 – Gilan Xanlar
 2006 – Gilan Qəbələ
 2007 – FK Qəbələ

Europapokalbilanz

Erfolge 
 Aserbaidschanischer Pokalsieger: 2018/19
 Aserbaidschanischer Pokalfinalist: 2013/14, 2016/17, 2017/18

Trainer 
  Juri Pawlowitsch Sjomin (2013–2014)
  Dorinel Munteanu (2014)
  Tony Adams (2010–2011)

Weblinks 
 Website des Vereins (aserbaidschanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Aserbaidschanischer Fußballverein
FK Qebele
Sport (Qəbələ, Stadt)